Орэра, полный вперёд! — музыкальный художественный фильм, 8 частей, 80 минут, 1970 год. Грузинская студия телевизионных фильмов.

Авторы сценария — Роберт Бардзимашвили, Автандил Геловани, режиссёр-постановщик — Заал Какабадзе, оператор-постановщик — Гиви Мелкадзе.

В ролях — Нани Брегвадзе, Роберт Бардзимашвили, Вахтанг Кикабидзе, Гено Надирашвили, Зураб Ияшвили, Теймураз Давитая, Теймураз Мегвинетухуцеси.

Сюжет 
Вокально-инструментальный ансамбль «Орэра» отправляется на гастроли в Австралию, но из-за поломки автобуса опаздывают на теплоход. Ребята устраиваются матросами на теплоход «Шота Руставели» и после весёлых приключении добираются до Сиднея.

Фильмы СССР 1970 года
Телефильмы СССР 1970 года
Телефильмы Грузинского телевидения
Фильмы Заала Какабадзе